Perrins ist der Familienname folgender Personen:

 Charles William Dyson Perrins (1864–1958), britischer Geschäftsmann
 Christopher M. Perrins (* 1935), britischer Ornithologe und Sachbuchautor
 Gregory Lloyd Perrins (* 1974), britischer Bezirksrichter
 Leslie Perrins (1901–1962), britischer Schauspieler
 Matt Perrins (* 1988), britischer Pokerspieler
 Wesley Perrins (1905–1990), britischer Gewerkschafter